Košarkaški klub "Pazin" (KK "Pazin"; Pazin) je muški košarkaški klub iz Pazina, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Zapad, ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
Počeci kluba sežu u 1953. godinu, kada počinju organizirani treninzi košarke u DTO "Partizan", te poslije nastaje samostalni klub "Partizan". 1960.-ih godina dolazi do preimenovanja u "Pazin". 1968. godine juniori kluba su prvaci Hrvatske. 1970.-ih klub pod imenom "Istraplastika" igra uspješno u Hrvatskoj ligi - Zapad, te se plasira i u "Hrvatsku republičku ligu". Do početka 1990.-ih "Istraplastika" uglavnom igra u "Hrvatskoj regionalnoj ligi - Zapad".  
Od osamostaljenja Hrvatske, 1991. godine, klub je pretežno drugoligaš i trećeligaš, nastupavši u "B-1 ligi - Zapad", "A-2 ligi - Zapad", a od sezone 2017./18. u "Drugoj muškoj ligi - Zapad".  
Klub je do 2006. godine djelovao pod imenom "Istraplastika", a od tada pod imenima "Puris", "Ghia Staff" (2010.) i konačno "Pazin" (2015.).

Uspjesi

nakon 1991.

do 1991. 
 Hrvatska liga - Zapad 
 prvaci: 1972., 1973., 1974. 

 Prvenstvo Hrvatske za juniore 
 prvaci: 1968.

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Pazin

Vanjske poveznice 
 kkpazin.hr 
 kkpuris.hr, wayback arhiva 
 Košarkaški klub Pazin, facebook stranica 
  basketball.eurobasket.com, KK Pazin 
  basketball.eurobasket.com, Istraplastika Pazin 
 ksiz.hr, Klubovi - Ghia staff  
 basket4kids.net, KK Pazin 
 basketball.hr, KK Pazin 
 istrasport.eu, KK Pazin 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB GHIA STAFF PAZIN

Izvori  
 
 kkpazin.hr, Povijest kluba, pristupljeno 15. veljače 2021. 
 kkpuris.hr, Povijest kluba, wayback arhiva 
 kkpazin.hr, Rezultati, pristupljeno 15. veljače 2021. 
 kkpuris.hr, Rezultati, wayback arhiva 
 ipazin.net, Danas 58. rođendan pazinske košarke, objavljeno 23. prosinca 2010., pristupljeno 15. veljače 2021. 
 pazin-sport.hr, Priznanja pazinskim košarkaškim djelatnicima, objavljeno 2. prosinca 2016., pristupljeno 15. veljače 2021. 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN 
 fininfo.hr, KK PAZIN (KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN) 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN 
 companywall.hr, KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN 
 mojatvrtka.net, KOŠARKAŠKI KLUB ISTRAPLASTIKA PAZIN 
  

 
Košarkaški klubovi u Istarskoj županiji
Pazin